Veron är ett efternamn (spanska Verón, franska Véron) och kan syfta på:

 Juan Sebastián Verón, argentinsk fotbollsspelare.
 Ricardo Matias Verón, argentinsk fotbollsspelare.
 Pablo Verón, tangodansare.
 John Veron, biolog.

Geografi
 Véron – en kommun i departementet Yonne i regionen Bourgogne i norra Frankrike